Мельни́цы — деревня в Псковском районе Псковской области. Входит в состав Серёдкинской волости. 

Расположена в 46 км к северу от Пскова и в 4 км к востоку от села Серёдка.

Население

История 
Упоминается как погост Мельницы, центр Мельницкой губы, в писцовых книгах 1585-87 гг.

В «Царской жалованной несудимой грамоте девичьему Иоанно-Предтеченскому монастырю», датированной 28 марта 1623 г., упоминается о пустошах (Конец и Лутово), входивших в вотчину указанного монастыря и расположенных в Мельницкой губе.

В Мельницах располагается церковь Михаила Архангела, являющаяся памятником истории и культуры регионального значения. Когда было возведено первое здание церкви в Мельницах, точно не известно, но существовала запись на цветной триоди: «Сия книга, глаголемая Триодь Цветная, Архангельския церкви, Мельницкого погоста».

В 1770 году из деревни Княжицы Лугского уезда, из упразднённого монастыря, на место сгоревшей была перевезена деревянная церковь.

В 1863 г. на месте деревянной церкви был заложен каменный храм:
А в 1863 году был начат каменный храм во имя Архангела Михаила прихожанами на сборную сумму и построен, при архитекторе Салине, крестьянином Гдовского уезда, дер. Борков, Афанасием Степановым. Храм освящен благочинным Гдовской Афанасиевской церкви священником Николаем Симеоновским. Антиминс его освящен Палладием, епископом Ладожским в 1868 году, февраля 25 и подписан митрополитом Исидором. Длина храма 15 сажень, ширина 6 ½ саж., высота с колокольнею — 14 саж.

22 февраля 2014 г. в церкви произошел пожар. В настоящее время идут работы по восстановлению храма.

Топографические карты

Примечания 

Населённые пункты Псковского района